Жолио (), не путать с кратером Жолио-Кюри на Венере, — огромный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны (при благоприятной либрации виден с Земли). Название присвоено в честь французского физика и общественного деятеля Фредерика Жолио-Кюри (1900—1958) и в современном виде утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 году. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Название 
Первым получил название не сам кратер, а расположенный на его дне морской участок: в начале XX века  назвал его Морем Новым. Это название вошло в первый официальный каталог лунных названий Международного астрономического союза (1935). В 1960 году на основе снимков «Луны-3» ЦНИИГАиК и ГАИШ составили карту, а комиссия АН СССР опубликовала список названий, где тот же объект был назван «Жолио-Кюри» (). В 1961 году Международный астрономический союз утвердил и это название (в виде ), хотя некоторые учёные подозревали его идентичность с Морем Новым. Позже выяснилось, что оно лежит на дне большого кратера, и в 1964 году по предложению Дэвида Артура название «Жолио-Кюри» было перенесено на этот кратер, а название «Море Новое» — убрано с карты.

В 1970 году Международный астрономический союз переименовал кратер в Жолио, чтобы избежать похожих наименований разных объектов, и с тех пор на карте Луны есть отдельные названия Жолио (в честь Фредерика Жолио-Кюри), Кюри (в честь Пьера Кюри) и Склодовская (в честь Марии Склодовской-Кюри). В 1991 году название «Жолио-Кюри» было задействовано вновь, но уже для кратера на Венере и в честь Ирен Жолио-Кюри.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Ляпунов, примыкающий к его западной части; кратер Рэлей, примыкающий к кратеру Жолио на северо-западе; кратер Максвелл на северо-востоке; кратер Ломоносов на востоке-северо-востоке; кратер Эдисон на востоке; кратер Дзевульский на юго-востоке; кратер Аль-Бируни на юге и кратер Хаббл на юго-западе. На юго-востоке от кратера расположена цепочка кратеров Дзевульского, на юге Море Краевое. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 173 км, глубина — 2,86 км.

За длительное время своего существования кратер значительно разрушен и имеет полигональную форму. Вал в северной и южной части представляет собой лишь отдельные хребты, отмеченные множеством небольших кратеров. Наиболее сохранившаяся часть вала находится в его западной части. Высота вала над окружающей местностью достигает 1810 м. Дно чаши ровное и затоплено темной базальтовой лавой; до 1964 г. затопленная часть чаши имела название Море Новое. В западной части чаши хорошо заметны останки двух соединённых между собой кратеров, похожая формация присутствует и в южной части чаши, в восточной части находится приметный небольшой кратер. Имеется массивный центральный пик, состоящий из анортозита и габбро-норито-троктолитового анортозита с содержанием плагиоклаза 85-90 % (GNTA1). Темная чаша кратера Жолио отмечена светлыми породами луча, тянущегося от кратера Джордано Бруно.

Несмотря на расположение на обратной стороне Луны при благоприятной либрации кратер доступен для наблюдения с Земли, однако под низким углом и в искажённой форме.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны (снимки аппаратов серии Lunar Orbiter)
 Снимки кратера с борта Аполлона-8, Аполлона-11, Аполлона-13, Аполлона-14, Аполлона-16, Аполлона-17.
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.
  — вид с Земли при благоприятной либрации.

Кратеры Луны